Во́льпи () — итальянская  фамилия.

Известные носители 
 Вольпи, Аличе (род. 1992) — итальянская фехтовальщица на рапирах.
 Вольпи, Джузеппе (1877—1947) — 1-й граф Мисурата, итальянский бизнесмен и политик, член Национальной фашистской партии.
 Вольпи, Серджо (род. 1974) — итальянский футболист (полузащитник) и тренер.
 Вольпи, Хорхе (род. 1968) — мексиканский писатель.

Составная фамилия 
 Лаури-Вольпи, Джакомо (1892—1979) — итальянский певец.